Tyrant – serie televisiva statunitense del 2014
 Tyrant – gruppo musicale statunitense formatosi nel 1978
 Tyrant – gruppo musicale tedesco formatosi nel 1982
 Tyrant – gruppo musicale giapponese formatosi nel 1994
 Tyrant – canzone dell'album Sad Wings of Destiny dei Judas Priest
 Tyrant – album dei Circle del 2006
 Tyrant – album dei Thou del 2007